Тео́дор Буйни́цкий (, 13 декабря 1907, Вильна — 27 ноября 1944, Вильно) — польский поэт, сатирик, редактор и журналист.

Биография 
Родился в Вильне в семье банковского служащего Тадеуша Буйницкого; мать Зофия, урождённая Ковальская. Годы Первой мировой войны провёл в Санкт-Петербурге, куда была эвакуирована семья. Отец умер в Петербурге. В 1921 году Теодор Буйницкий с матерью и братьями вернулся в Вильну. Учился в гимназии имени Иоахима Лелевеля. В 1926 году поступил в Университет Стефана Батория на исторический факультет. Участвовал в деятельности молодёжных кружков левой ориентации.

Позднее участвовал в виленской печати, работал на радио. С 1931 года работал в Научно-исследовательском институте Восточной Европы. В 1930-е годы был активным участником «литературных сред» в Келье Конрада. В 1935—1936 годах был связан с радикальной группой Генриха Дембинского и Стефана Ендриховского, с такими левыми изданиями, как  и . В 1935—1937 был редактором квартальника виленского Профессионального Союза польских литераторов . Стал членом правления и секретарём Союза. В 1939 году получил виленскую литературную премию имени филоматов.

Во время Второй мировой войны в 1939—1941 годах жил в Вильне. После передачи Вильны Литве в 1939—1940 годах работал заместителем редактора газеты . С начала 1940 года подвергался, как и другие представители польской интеллигенции, репрессиям литовских властей. После включения Литвы в состав СССР работал редактором литературного отдела газеты , опубликовал несколько стихотворных славословий советскому строю и советским вождям. Во время немецкой оккупации Литвы жил у родственников жены Анны (урождённая Ставская) в Паневежисе и Паланге. В декабре 1942 года подпольный польский трибунал заочно приговорил его к смертной казни за сотрудничество с властями Советского Союза. В октябре 1944 года Буйницкий вернулся в Вильно. 27 ноября или 28 ноября 1944 года был убит неизвестными лицами.

Литературная деятельность 
Ещё в гимназии начал публиковать стихи в школьных журналах. Участвовал в Секции оригинального творчества Кружка полонистов УСБ под руководством профессоров Станислава Пигоня и Манфреда Кридля. Настоящим дебютом считается стихотворение «На перенос праха Юлиуша Словацкого», награждённый на конкурсе, проведённом по этому поводу (1927). Стихи печатал в виленских газетах , , в университетском альманахе , пародии печатает в журнале Академического клуба бродяг , подписанные псевдонимом Billard злободневные сатирические и юмористические стихи в газете . Писал для виленских газет эссе, театральные и литературные рецензии, фельетоны.

Подборки стихов включались в коллективных сборниках Секции оригинального творчества Кружка полонистов  (1928),  (1929).

В 1931 году вместе с Чеславом Милошем и Ежи Загурским основал журнал «Жагары» — орган одноимённой литературной авангардистской группировки, в которую входили также Александр Рымкевич, Ежи Путрамент, Антоний Голубев и другие. Был членом редакции журнала и одним из главных представителей «жагаристов».

В 1935—1937 годах был редактором квартальника виленского Профессионального Союза польских литераторов .

Выпустил сборники авангардистских стихов с чертами катастрофизма  (1933) и  (1937), сатирические и юмористические тексты вошли в сборники  (1934) и  (1937).

В поэтическом творчестве лирическая рефлексия, унаследованная от романтизма, сочетается с модернистской поэтикой. Значительная часть творчества тематически связана с Вильной и Литвой.

Книги 
 Poomacku. Wilno 1933.
 18 ohydnych paszkwilów na Wilno i Wilnian. Wilno. 1934.
 Pamiątki historyczne Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. 1935.
 W połowie drogi. Wilno. 1937.
 Memoriał w sprawie urbanistyki wileńskiej. 1937.
 Wiersze zebrane. Bochnia: Prowincjonalna oficyna wydawnicza, 1997. ISBN 83-85474-46-3.

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 13 декабря
Родившиеся в 1907 году
Родившиеся в Вильнюсе
Умершие 27 ноября
Умершие в 1944 году
Умершие в Вильнюсе
Польские поэты
Поэты Польши XX века
Поэты Литвы
Журналисты по алфавиту
Журналисты Польши
Выпускники Университета Стефана Батория
Похороненные на Антакальнисском кладбище